

Cinema 
 Extraction – film del 2015 diretto da Steven C. Miller
 Tyler Rake (Extraction) – film del 2020 diretto da Sam Hargrave

Musica 
 Extraction – album del 2003 di Greg Howe, Dennis Chambers e Victor Wooten

Pagine correlate 
Estrazione